Бальта — фамилия. Известные носители:
 Бальта, Фредди
 Бальта, Хосе

Топоним
 Бальта (остров) (en) - остров в Румынии